Imię i nazwisko Aleksandr Lebiediew nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:
 Aleksandr Ignatiewicz Lebiediew (1830–1898) – rosyjski malarz
 Aleksandr Nikołajewicz Lebiediew (1869–1937) – rosyjski naukowiec, biochemik
 Aleksandr Lebiediew (ur. 1946) – radziecki lekkoatleta, sprinter
 Aleksandr Jewgienjewicz Lebiediew (ur. 1959) – rosyjski przedsiębiorca, jeden z najbogatszych Rosjan
 Aleksandr Nikołajewicz Lebiediew (ur. 1981) – rosyjski piłkarz
 Aleksandr Lebiediew (ur. 1984) – rosyjski wioślarz
 Aleksandr Wiktorowicz Lebiediew (ur. 1987) – rosyjski łyżwiarz szybki

Także:
 Alaksandr Lebiedzieu (ur. 1985) – białoruski piłkarz